Дервент — топоним. Может означать:

 Дервент (озеро) — озеро в Украине.
 Дервент — прежнее название села Авас (Греция).
 Голям-Дервент — село в Болгарии.

См. также 
 Дарбанд (значения)
 Дербент (значения)
 Дервени
 Деруэнт